Bill Evans peut désigner :
 Bill Evans (1929-1980), pianiste de jazz ;
 Bill Evans (1958-), saxophoniste de jazz ;
 Bill Evans (1910-2002), jardinier paysagiste ;
 Bill Evans (1857-1935), joueur de rugby à XV gallois.

Voir aussi